Kršec so razni sulfidi, tako se pa imenujejo, ker krešejo iskre. Poznamo:
 železov kršec ali pirit (FeS) (je magnetna spojina)
 arzenov kršec ali arzenopirit (FeAs2)
 bakrov kršec ali halkopirit (CuFeS2)
 pisani bakrov kršec ali bornit (Cu3FeS2)
 nikljev kršec ali milerit (NiS)

Sulfidi